Roberto Maytín e Fernando Romboli hanno conquistato l'ultima edizione del torneo nel 2014, ma solo Romboli ha scelto di partecipare, in coppia con Miguel Ángel Reyes Varela, difendendo il titolo, sconfiggendo in finale Diego Hidalgo / Skander Mansouri con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-2].

Teste di serie 

  Miguel Ángel Reyes Varela /  Fernando Romboli (campioni)
  Luis David Martínez /  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)

  JC Aragone /  Roberto Quiroz (semifinale) 
  Nicolás Barrientos /  Sergio Galdós (semifinale)

Wildcard 

  Nicolás Álvarez /  Thiago Agustín Tirante (quarti di finale)
  Alejandro González /  Antonio Cayetano March (primo turno)

  Juan Diego Rojas /  Omar Suárez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Salinas I 2021